Birney (Montana), plaats in de Verenigde Staten
 Birney Car, Amerikaans ontwerp trammotorwagen
 Alfred Birney (1951), Nederlands schrijver